Osoby o tym nazwisku:
 Hassia Hassane – nigerska lekkoatletka
 Issaka Hassane – czadijski sprinter, olimpijczyk